Дара́б () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Дараб.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Ростак (بخش رستاق)
 Форг (بخش فورگ)
Население области на 2006 год составляло 172 938 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса